На́волок — деревня в Плесецком районе Архангельской области. Входит в состав Тарасовского сельского поселения.

География 
Возле деревни протекает река Пукса (приток реки Мехреньга). Ближайшая крупная деревня Подволочье — центр Тарасовского сельского поселения. От деревни до города Мирный — 60 км.

Через деревню проходит грунтовая дорога от города Мирный до сел Тарасово и Церковное. Деревня Наволок стоит на старом тракте Санкт-Петербург — Архангельск, проложенном в 1762 году.

История 
До колонизации этих мест Новгородом по берегам рек Мехреньга и Емца жило финно-угорское племя Емь. Деревня упоминается в платежной книге 1556 года. До революции 1917 года крестьяне занимались земледелием, скотоводством и рыболовством. В деревне стояла часовня Вознесения Господня 18 века, приписанная к Тарасовскому приходу. После революции в деревне был образован колхоз им. Кирова С. М. До Великой отечественной войны в деревне было 25 дворов.

Название 
Наволок с финно-угорского диалекта — «мыс», то есть место, которое обмыло рекой, «наволокло» песка.

Население 

Численность населения деревни, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, составляла 0 человек. На 1.01.2010 в деревне числилось 4 человека.

Связь 
Есть таксофон.

Природа 
В лесу близ деревни произрастают ель, сосна, лиственница, береза, осина и кустарники.

Травы луговые. Были найдены ландыш и венерин башмачок. Животные: заяц, лисица, волк, медведь и лось, тритон, другие земноводные и пресмыкающиеся, сова, филин, утка, лебедь, орлиные и другие птицы.

Примечания

Ссылки 
 Подчинённые пункты Петровского сельсовета Плесецкого района (Справочник административного деления Архангельской области в 1939-1945 годах)

Населённые пункты Плесецкого района